Бесла́н:

 Беслан — город в Северной Осетии.
 Беслан — мужское имя.
 (6374) Беслан — астероид.
 Беслан — узловая железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Сальский Беслан
 Беслан-ФАЮР